Dødning har flere betydninger:
 Dødning - i nordiske sagn, et overnaturligt væsen.
 Dødning (band)